

Patronyme 

 Adolphus Lewis Heermann (1827-1865), médecin et ornithologue américain ;
 Hugo Heermann (1844-1935), violoniste allemand ;
 Johann Heermann (1585-1647) poète, écrivain et pasteur allemand.

Autres 
 Goéland de Heermann, une espèce d'oiseaux de mer ;
 , destroyer américain.